Ильиновка — топоним в России:

 Населённые пункты
 Ильиновка — село в Октябрьском районе Амурской области.
 Ильиновка — деревня, Фёдоровскоий район Башкортостана. Относится к Дедовскому сельсовету.
 Ильиновка — деревня, Фёдоровский район Башкортостана. Относится к Покровскому сельсовету.
 Ильиновка — деревня в Верхнехавском районе Воронежской области.
 Ильиновка — село в Пономарёвском районе Оренбургской области.
 Ильиновка — посёлок в Кадомском районе Рязанской области.
 Ильиновка — деревня в Татищевском районе Саратовской области.
 Ильиновка — деревня в Сосновском районе Тамбовской области.

 Ильиновка — село на Украине, находится в Константиновском районе Донецкой области.
 
 Реки
 Ильиновка — название реки Казачка в нижнем течении. Река в Тверской области.
 Ильиновка — река в Саратовской области. Приток реки Курдюм, бассейн Волги.
 Ильиновка — река в Республике Башкортостан. Приток Большого Изяка, бассейн Волги.

См. также 
 Новоильиновка
 Ильин
 Ильинка